Breda ima več pomenov:

 Breda (Brigita) - žensko ime
 Breda - mesto na Nizozemskem
 Breda - mesto v Španiji
 Ernesto Breda - italijanski inženir